Йонас Валанчюнас (; род. , Утена, Литва) — литовский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Нью-Орлеан Пеликанс». Играет на позиции центрового. Был выбран «Торонто Рэпторс» в первом раунде под общим 5-м номером на драфте НБА 2011 года, однако выступать за «Рэпторс» стал со следующего сезона.

Биография 
Валанчюнас начал карьеру в клубе «Пярлас» из Вильнюса в 2008 году. 17 января 2010 года он перешёл в один сильнейших литовских клубов «Летувос Ритас». Два раза, в 2010 и 2011 годах, участвовал в матче всех звёзд литовской баскетбольной лиги, в 2011 году стал самым ценным игроком этого матча.

В 2008 году Валанчюнас играл за молодёжную сборную Литвы на чемпионате Европы среди юношей до 16 лет, проходившем в Италии. В среднем за игру он набирал 14,3 очков, 11,1 подборов, 2,3 блок-шота за 23,5 минуты. Литовская сборная выиграла золотые медали турнира, а Йонас был признан его самым ценным игроком. Через два года Валанчюнас помог Литве завоевать золотые медали на чемпионате Европы среди юношей до 18 лет. Он набирал 19,4 очков, 13,4 подборов и 2,7 блок-шота в среднем за игру и вновь был признан самым ценным игроком турнира.

23 июня 2011 года Валанчюнас был выбран на драфте НБА под пятым номером клубом «Торонто Рэпторс». Однако, имев действующий контракт с «Летувос Ритас», остался в Европе ещё на один сезон и начал выступать в НБА с 2012 года.

6 февраля 2019 года был обменян на Марка Газоля в «Мемфис Гриззлис».

7 августа 2021 года Валанчюнас был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс» на Эрика Бледсоу, Стивена Адамса и защищенный выбор первого раунда драфта 2022 года.

20 октября Валанчюнас продлил контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс» на два года и 30 миллионов долларов.

Национальная сборная 

Валанчюнас дебютировал в молодёжной сборной Литвы в 2008 году на чемпионате Европы среди юношей до 16 лет в Италии. Он доминировал на протяжении всего турнира, набирая в среднем 14,3 очков, 11,1 подборов и 2,3 блоков за 23,5 минуты. Его команда выиграла золотую медаль, и он был признан Самым ценным игроком турнира (MVP).

Два года спустя, Валанчюнас привел сборную Литву к ещё одной золотой медали. Литва доминировала в 2010 году на чемпионате Европы среди юношей до 18 лет, который прошёл в Литве. Валанчюнас набирал в среднем 19,4 очков, 13,4 подборов и 2,7 блоков, и был признан Самым ценным игроком турнира (MVP).

Валанчюнас был также членом литовской баскетбольной сборной юношей до 19 лет на чемпионате мира по баскетболу в 2011 году в Латвии. Он привел свою команду к очередной золотой медали, набирая в среднем 23,0 очков, 13,9 подборов и 3.2 блоков за 31 минут игрового времени. Позже он был назван MVP турнира. Валанчюнас, набрав 36 очков в финальном матче против сборной Сербии, установил рекорд турнира по набранным очкам. На сегодняшний день он является единственным игроком, ставшим MVP и чемпионом во всех турнирах для юношей.

Валанчюнас вошёл в состав старшей национальной баскетбольной сборной перед Евробаскетом 2011, который проходил в Литве. Валанчюнас дебютировал в игре Литвы против Чехии 6 августа 2011 года. В своем дебютном матче он набрал 26 очков и 11 подборов. Несмотря на то, что Валанчюнас не показал лидерской игры в первые 4 игры на Евробаскет 2011 (пропустив матч против Турции), затем он стал одним из ключевых игроков, набирая в среднем 8,4 очков и 4,1 подборов всего 15,7 минут на паркете, и помог Литве занять 5-е место, которое гарантировало участие сборной в Отборочном турнире на олимпийские игры в 2012 году.

Достижения 
Командные:
 Чемпион Европы среди юношей до 16 лет (2008)
 Чемпион Европы среди юношей до 18 лет (2010)
 Чемпион Литвы (2010)
 Чемпион мира среди юношей до 19 лет (2011)
 Серебряный призёр чемпионата Европы (2013), (2015)

Индивидуальные:
 Самый ценный игрок чемпионата Европы среди юношей до 16 лет (2008)
 Самый ценный игрок чемпионата Европы среди юношей до 18 лет (2010)
 Включён в символическую сборную чемпионата Европы среди юношей до 18 лет (2009)
 Включён в символическую сборную чемпионата мира среди юношей до 19 лет (2011)
 Самый ценный игрок чемпионата мира по баскетболу среди молодёжных команд (2011)

Награды 
 Кавалер медали «За заслуги перед Литвой» (Литва, 2011 год)
 Кавалер Рыцарского креста ордена «За заслуги перед Литвой» (Литва, 2015 год)

Личная жизнь 
27 сентября 2013 года женился на Эгле Ачайте (), дочери депутата Сейма Литвы Ремигиюса Ачаса ().

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Перлас»
Игроки БК «Ритас»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года